Ca' Bernardo è il nome con cui sono noti due edifici veneziani: 
 Ca' Bernardo  – palazzo sito nel sestiere di Dorsoduro
 Ca' Bernardo  – palazzo sito nel sestiere di San Polo